Puchar Świata w Szachach 2000 – turniej szachowy rozegrany w chińskim mieście Shenyang w dniach 1–13 września 2000 roku. Na starcie stanęło 24 zawodników i 24 zawodniczki, którzy rozegrali eliminacje systemem kołowym w czterech 6-osobowych grupach, z których najlepsza dwójka kwalifikowała się do dalszego etapu rozegranego systemem pucharowym.

Przebieg turnieju 
Wśród uczestników znaleźli się czołowi szachiści i czołowe szachistki świata, wśród mężczyzn byli to Viswanathan Anand (notowany na 3. miejscu na świecie na liście rankingowej FIDE w dniu 1 lipca 2000 r. z wynikiem 2762 punktów), Aleksandr Moroziewicz (2756, 4. miejsce) i Wasyl Iwanczuk (2719, 8. miejsce), a wśród kobiet 7 zawodniczek z pierwszej dziesiątki na świecie (2. Xie Jun – 2568, 3. Maia Cziburdanidze – 2545, 4. Zhu Chen – 2539, 6. Antoaneta Stefanowa – 2514, 7. Xu Yuhua – 2505, 8. Wang Pin – 2502 i 9. Qin Kanying – 2501).

Eliminacje rozegrane w dniach 1–5 września przyniosły kilka niespodziewanych rozstrzygnięć, do których należały grupowe zwycięstwa Gilberto Milosa, Ye Jiangchuana oraz Wang Yu, a przede wszystkim wynik jednego z faworytów, Aleksandra Moroziewicza, który w swojej grupie zajął zdecydowanie ostatnie miejsce, notując dwa remisy oraz trzy porażki. Do ćwierćfinałów nie awansowały również Antoaneta Stefanowa, Maja Cziburdanidze i Xie Jun.

Decydujące rundy Pucharu Świata odbyły się 7–8 września (ćwierćfinały), 9–10 września (półfinały) oraz 12–13 września (finały). Uczestnicy rozgrywali po dwie partie tempem klasycznym, następnie – w przypadku remisu – dwie kolejne tempem przyspieszonym oraz – jeśli wynik wciąż pozostawał remisowy – ostatnią decydującą partię „do nagłej śmierci” (ang. sudden death). Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali ostatecznie Viswanathan Anand (który pokonał Jewgienieja Bariejewa) oraz Xu Yuhua (która zwyciężyła Natalię Żukową). Oba finałowe pojedynki zakończyły się wynikami 1½ – ½.

Mężczyźni

Grupa A 
 1. Gilberto Milos           Brazylia    2633   * = = = 1 1   3.5
 2. Zurab Azmaiparaszwili    Gruzja      2673   = * = = = 1   3.0
 3. Boris Gulko              USA         2643   = = * = = =   2.5
 4. Aleksiej Driejew         Rosja       2676   = = = * = =   2.5
 5. Aleksiej Aleksandrow     Białoruś    2591   0 = = = * 1   2.5
 6. Aleksandr Moroziewicz    Rosja       2756   0 0 = = 0 *   1.0

Grupa B 
 1. Ye Jiangchuan            Chiny       2670   * = 1 = 1 =   3.5
 2. Wasyl Iwanczuk           Ukraina     2719   = * = = = 1   3.0
 3. Nigel Short              Anglia      2677   0 = * 1 1 =   3.0
 4. Michaił Gurewicz         Belgia      2667   = = 0 * 0 1   2.0
 5. Xu Jun                   Chiny       2668   0 = 0 1 * =   2.0
 6. Rusłan Ponomariow        Ukraina     2630   = 0 = 0 = *   1.5
 
 dogrywka: Iwanczuk-Short 2:0

Grupa C 
 1. Jewgienij Bariejew       Rosja       2702   * = = = 1 1   3.5
 2. Siergiej Mowsesjan       Czechy      2666   = * = = = 1   3.0
 3. Piotr Swidler            Rosja       2689   = = * 0 1 1   3.0
 4. Zhang Zhong              Chiny       2636   = = 1 * 0 =   2.5
 5. Aleksiej Fiodorow        Białoruś    2646   0 = 0 1 * =   2.0
 6. Aimen Rizouk             Algieria    2350   0 0 0 = = *   1.0
 
 dogrywka: Mowsesjan-Swidler 2:1

Grupa D 
 1. Viswanathan Anand        Indie       2762   * = = = 1 1   3.5
 2. Boris Gelfand            Izrael      2681   = * = = 1 =   3.0
 3. Władisław Tkaczow        Francja     2657   = = * = = 1   3.0
 4. Paweł Tregubow           Rosja       2620   = = = * = =   2.5
 5. Aleksandr Chalifman      Rosja       2667   0 0 = = * 1   2.0
 6. Mohamed Tissir           Maroko      2342   0 = 0 = 0 *   1.0
 
 dogrywka: Gelfand-Tkaczow 2:1

Finały

Kobiety

Grupa A 
 1. Zhu Chen                 Chiny       2539   * = 1 1 1 1   4.5
 2. Xu Yuhua                 Chiny       2505   = * = 1 = 1   3.5 
 3. Regina Pokorná           Słowacja    2363   0 = * 0 1 1   2.5 
 4. Jekatierina Kowalewska   Rosja       2475   0 0 1 * = 1   2.5
 5. Alisa Marić              Jugosławia  2443   0 = 0 = * 1   2.0
 6. Amelie Payet             Seszele     2010   0 0 0 0 0 *   0.0

Grupa B 
 1. Wang Pin                 Chiny       2502   * = = 1 = 1   3.5
 2. Qin Kanying              Chiny       2501   = * = = 1 1   3.5
 3. Almira Skripczenko       Mołdawia    2450   = = * = 1 1   3.5
 4. Antoaneta Stefanowa      Bułgaria    2514   0 = = * = 1   2.5
 5. Claudia Amura            Argentyna   2351   = 0 0 = * 1   2.0
 6. Kinarik Mouradian        Liban       ----   0 0 0 0 0 *   0.0
 
 dogrywki: Qin-Wang 1:1, Qin-Skripczenko 1½:½, Wang-Skripczenko 2:0

Grupa C 
 1. Wang Yu                  Chiny       2401   * 1 = = 1 1   4.0
 2. Nino Churcidze           Gruzja      2418   0 * 1 = 1 1   3.5
 3. Pia Cramling             Szwecja     2484   = 0 * 1 1 1   3.5
 4. Maia Cziburdanidze       Gruzja      2545   = = 0 * = 1   2.5
 5. Aleksandra Kostieniuk    Rosja       2398   0 0 0 = * 1   1.5
 6. Anxel Laubshner          RPA         ----   0 0 0 0 0 *   0.0
 
 dogrywka: Cramling-Churcidze 1½:½

Grupa D 
 1. Hoàng Thanh Trang        Wietnam     2489   * = 1 = = 1   3.5
 2. Natalija Żukowa          Ukraina     2450   = * = 1 1 =   3.5
 3. Xie Jun                  Chiny       2568   0 = * = 1 1   3.0
 4. Irina Krush              USA         2354   = 0 = * = 1   2.5
 5. Wang Lei                 Chiny       2498   = 0 0 = * =   1.5
 6. Yadira Hernandez         Meksyk      2207   0 = 0 0 = *   1.0
 
 dogrywka: Hoàng-Żukowa 1½:½

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 The Week in Chess #305 11th September 2000 by Mark Crowther 
 The Week in Chess #306 18th September 2000 by Mark Crowther 

2000 w sporcie
Szachy w Chinach
2000
2000 w Azji
Chiny w XX wieku
Shenyang